Bytschki steht für:

 Bytschki (Bolschoje Annenkowo)
 Bytschki (Tschermoschnoi)